Frank Nelson (1911-1986) – amerykański aktor
 Frank Nelson (1887-1970) – amerykański lekkoatleta
 Frank Nelson (1883-1966) – brytyjski polityk